Richard Moore peut désigner :
 Richard Moore (1910-2005), skipper américain ;
 Richard Moore (1925-2009), directeur de la photographie américain ;
 Richard Moore (1931-2015), dit Dickie Moore, joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1942-), acteur britannique ;
 Richard Moore (1963-), fonctionnaire britannique, actuellement chef du Secret Intelligence Service (MI6) ;
 Richard A. Moore (1946-), écrivain américain, auteur de roman policier.

Pseudonyme 
  (1966-), dessinateur américain de comics